Příjmení Páleník nosí více významných osobností:

 Ľubomír Páleník (* 1948) – slovenský fotbalista, brankář
 Milan Páleník (* 1977) – český fotbalista, obránce a záložník
 Ondrej Páleník (* 1965) – vysoký vojenský důstojník a armádní úředník
 Zdeněk Páleník (* 1957) – československý fotbalista, obránce